Poniżej znajduje się chronologiczna lista cesarzy japońskich (mikado, tennō). Daty panowania pierwszych 28, a w szczególności pierwszych 16 władców, oparte są na tradycji, gdyż brakuje w tej kwestii odpowiednich źródeł historycznych.

Zobacz też 
 japońskie regalia cesarskie
 drzewo genealogiczne japońskiej rodziny cesarskiej
 zmiana na tronie cesarskim Japonii 2019